Rowan megye (Észak-Karolina)
Rowan megye (Kentucky)